Вьюница — река во Владимирской и Московской областях России, правый приток Воймеги.

Длина реки составляет 18 км. Исток в районе посёлка Уршельского Владимирской области. Впадает в Воймегу в 9,5 км от её устья, в районе урочища Поповка (вблизи северо-восточной окраины города Рошаль, Шатурский район Московской области).

Притоки (расстояние от устья):
 2,7 км: река Дмитриевка (Дмитровка) — левый
 9 км: река Шушмор — правый

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Окскому бассейновому округу. Речной бассейн — Ока, речной подбассейн — Ока ниже впадения Мокши, водохозяйственный участок — Клязьма от города Орехово-Зуево до города Владимира.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010300712110000031986.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Бассейн Поли
Реки Гусь-Хрустального района
Реки Шатурского района